Перша ліга СРСР з футболу 1987 — сімнадцятий чемпіонат СРСР з футболу серед команд першої ліги. У турнірі брали участь 22 команди. Переможцем чемпіонату став клуб «Чорноморець» (Одеса). Чемпіонат тривав з 4 квітня по 3 листопада 1987 року. Ліміт нічиїх дорівнював 12.

Підсумкова таблиця

Результати 

Перегравання, рахунок першого матчу — 4:3.

Бомбардири 
Найвлучніші гравці турніру:

Посилання 
 Перша ліга - 1987
 Перша ліга - 1987  
 Soviet Union 1987  

87
СРСР